375-й гаубичный артиллерийский полк — воинская часть вооружённых сил СССР, формировался трижды

 375-й гаубичный артиллерийский полк (1-го формирования) — вёл боевые действия с первых дней войны, уничтожен в Вяземском котле;
 375-й гаубичный артиллерийский полк (2-го формирования) — сформирован в начале 1942 года, расформирован летом 1942 года;
 375-й гаубичный артиллерийский Челябинский полк 181-й стрелковой дивизии — переименован в начале 1943 года из артиллерийского полка 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, действовал до конца войны